Grasso è bello (originale: Hairspray) – film del 1988
 Hairspray – musical del 2002 basato sul film Grasso è bello
 Hairspray - Grasso è bello – film remake del 2007

Pagine correlate 
Lacca per capelli